Milčinski ist der Familienname folgender Personen:
 Fran Milčinski (1867–1932), slowenischer Schriftsteller
 Frane Milčinski-Ježek (1914–1988), slowenischer Satiriker und Schriftsteller
 Jana Milčinski (1920–2007), slowenische Schriftstellerin
 Janez Milčinski (1913–1993), slowenischer Mediziner